Гю́тербок () — немецкая фамилия.

Известные носители 
 Бруно Гютербок (1858—1940) — немецкий учёный.
 Ганс Густав Гютербок (1908—2000) — немецкий учёный-хеттолог, сын Бруно Гютербока.
 Грета Гютербок (1871—1940) — швейцарская и австрийская писательница, супруга Бруно Гютербока.
 Густав Гютербок (1820—1910) — немецкий банкир и коммерсант.
 Карл Гютербок (1830—1914) — немецкий правовед.
 Леопольд Гютербок (1820—1881) — немецкий художник.
 Пауль Гютербок (1844—1897) — немецкий хирург.
 Эдуард Гютербок (1801—1875) — немецкий банкир и коммерсант.